Гарри Юстас Хаслем (; ) — английский и британский хоккеист на траве, вратарь. Олимпийский чемпион 1920 года.

Биография 

Гарри Хаслэм родился 7 февраля 1883 года в британском городе Астон (сейчас район Бирмингема).

Начал играть в хоккей на траве за «Вустершир», однако в 1905 году переехал на юг Англии и на протяжении многих лет выступал за «Илфорд», сборные Эссекса и Востока.

В 1920 году вошёл в состав сборной Великобритании по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Антверпене и завоевал золотую медаль. Играл на позиции вратаря, провёл 2 матча, пропустил 2 мяча (по одному от сборных Дании и Бельгии).

Провёл за сборные Англии и Великобритании 9 матчей.

В 1920 году награждён орденом Британской империи за службу в специальной полиции.

Работал в фирме, выпускавшей спортивные товары. Ездил по стране с первым в истории учебным фильмом о хоккее на траве. Занимался административной работой в хоккее, писал новостные заметки для прессы.

Умер 7 февраля 1955 года в британском городе Илфорд (сейчас часть Лондона).

Примечания 

Хоккеисты на траве Великобритании
Хоккеисты на траве Англии
Олимпийские чемпионы от Великобритании
Олимпийские чемпионы по хоккею на траве
Чемпионы летних Олимпийских игр 1920 года
Журналисты Великобритании
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1920 года
Игроки мужской сборной Англии по хоккею на траве
Игроки мужской сборной Великобритании по хоккею на траве